Лерой (Leroy, Leeroy, LeeRoy, Lee Roy, LeRoy, Le Roy) — фамилия и личное имя, являющиеся искажённым американским произношением французской фамилии норманнского происхождения Леруа ().

Фамилии Лерой соответствует португальская фамилия Леон.
 Лерой, Джон (1975—2001) — американский бейсболист.
 Лерой, Катрин (1945—2006) — американская военная журналистка французского происхождения.
 Лерой, Мервин (1900—1987) — американский кинорежиссёр, кинопродюсер, актёр.
 Лерой, Роберт (1885—1946) — американский теннисист, двукратный серебряный призёр летних Олимпийских игр 1904, финалист Открытого чемпионата США 1907.
Вымышленные персонажи

 Лирой Дженкинс — виртуальный персонаж и интернет-мем из игры World of Warcraft.

Категория 
 Испанские фамилии